Айду — многозначный термин:

Фамилия  
Известные носители:
 Айду, Кристина Ама Ата (род. 1942) — ганская писательница, пишет на английском языке. Министр образования Республики Гана в 1982—1983 годах.
 Айду, Этьенн (1907—1996) — французский скульптор, график, художник книги венгерского происхождения.

Топоним 
 Айду — деревня в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.
 Айду — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония.
 Айду — деревня в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Айду — озеро в Эстонии.
 Айду — заповедник в Эстонии.